Дос Агвадас има више значења:

 Дос Агвадас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Агвадас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дос Агвадас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику